Unionville kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Unionville, Ontario, ort,

USA 

 Unionville (ort i USA, Georgia), Tift County, 
 Unionville (ort i USA, North Carolina), Union County, 
 Unionville (ort i USA, Tennessee), Bedford County, 
 Unionville (ort i USA, Iowa), Appanoose County, 
 Unionville (ort i USA, Michigan), Tuscola County, 
 Unionville, Missouri, countyhuvudort, Putnam County, 
 Unionville (ort i USA, New York), Orange County, 
 Unionville (ort i USA, Pennsylvania, Butler County), 
 Unionville (ort i USA, Pennsylvania, Centre County), 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar